Het Europees kampioenschap dammen 1968 werd gespeeld van woensdag 11 september tot en met donderdag 19 september in het Italiaanse Livorno. 
Het was de 3e keer dat het Europees kampioenschap plaatsvond. 
Het toernooi werd met een 100% score (24 uit 12) gewonnen door Ton Sijbrands die daarmee zijn 2e Europese titel behaalde.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Europees kampioenschap dammen
Dammen in Italië
Dammen in 1968
Sport in Toscane
Livorno
Dammen